Kangiusaq bezeichnet:
 Kangiusaq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangiusaq (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangiusaq (Bucht, Kangaatsiaq), Buchtim Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangiusaq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangiusaq (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangiusaq (Bucht, Kangerluarsuk), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangiusaq (Bucht, Torsukattak), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangiusaq (Fjord, Kangaatsiaq) (Færinger Nordhavn), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangiusaq (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangiusaq (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangiusaq (Sund), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland